Samvel Melkonyan - em armênio: Սամվել Մելքոնյան - (Erevan, 15 de março de 1984) é um futebolista armênio que atua como meia-atacante.

Atualmente, defende o Banants. Também teve uma curta passagem pelo clube ucraniano Metallurg Donetsk.

Links
 Perfil de Melkonyan em Ogol.com

Futebolistas da Armênia
Futebolistas do Metalurh Donetsk
Futebolistas do FC Banants
Jogadores da Seleção Armênia de Futebol